

События 

 26 января — английский король Эдуард III принял титул «короля Англии и Франции».
 24 июня — поражение французского флота в при Слейсе.
 26 июля — битва при Сент-Омере.
 30 октября — победа объединённых сил кастильского короля Альфонсо XI Кастильского и Альфонсо IV Португальского над армией Абу Якуба Юсуфа I, эмира Гранады и Абу Хассана, султана Марокко в битве при Саладо.
 1340—1375 — король Дании Вальдемар IV Аттердаг.
 Начало Трапезундской гражданской войны (1340—1349).
 Начало войны за галицко-волынское наследство.
 Присоединение Юрьева к Московскому княжеству.
 1340—1353 — московский князь Симеон Иванович Гордый.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1340 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1340 году
 Иван Калита, московский князь.

История Руси 1340 года в иллюстрациях Лицевого летописного свода

См. также